Кастеллуччо-Инфериоре () — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.

Население составляет 2341 человек, плотность населения составляет 84 чел./км². Занимает площадь 28 км². Почтовый индекс — 85040. Телефонный код — 0973.

Покровителем населённого пункта считается святитель Николай, Мирликийский Чудотворец. Праздник ежегодно празднуется 6 декабря.

Ссылки